Wina steht für:

 Wina (Korea) (1610–1552), ein koreanischer Herrscher
 Wina (Stadtmagazin), das jüdische Stadtmagazin von Wien
 WINA, World Instant Noodle Association

Wina ist der Familienname folgender Personen:
 Inonge Wina (* 1941), sambische Politikerin und Frauenrechtlerin